Лос Тулипанес има више значења:

 Лос Тулипанес (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Тулипанес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тулипанес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Тулипанес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Тулипанес, Сан Роберто (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тулипанес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Тулипанес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тулипанес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тулипанес, Рикардо Толедо (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Тулипанес (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тулипанес (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тулипанес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику